Парца — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія, Росія
 Парца — село та комуна, повіт Тіміш, Румунія